Planaltensi – abitanti di Novo Planalto
Planaltensi – abitanti di Planalto (Bahia)
Planaltensi – abitanti di Planalto (Paraná)
Planaltensi – abitanti di Planalto (Rio Grande do Sul)
Planaltensi – abitanti di Planalto (San Paolo)